Алнаква (Alnaqua; Al-Naqawa):

  (казнён в 1391 г.) — испанский и еврейский писатель-философ.
  (1359—1442) — северо-африканский врач, раввин и писатель-теолог из Тлемсена.

Примечания